Villaselán puede referirse a:
 Villaselán (León), municipio de la provincia de León, Castilla y León. 
 Villaselán (Lugo), parroquia civil española del municipio de Quiroga, provincia de Lugo, Galicia.